Астапов Дмитро Анатолійович (1983-2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2017.
 Астапов Олександр Сергійович — радянський російський командир підводного флоту, Герой Росії.
Прізвища